Индукция може да се отнася за:
 Логическа индукция
 Математическа индукция
 Магнитна индукция
 Електромагнитна индукция
 Електрична индукция